The Two-Ring Circus — збірка англійської групи Erasure, яка була випущена 16 листопада 1987 року.

Композиції 
 Sometimes - 4:54
 It Doesn't Have To Be - 6:55
 Victim of Love - 5:22
 Leave Me To Bleed - 5:09
 Hideaway - 7:14
 Don't Dance - 5:36
 If I Could - 3:50
 Spiralling - 3:32
 My Heart... So Blue - 4:07
 Victim of Love (live) - 4:07
 The Circus (live) - 3:58
 Spiralling (live) - 2:30
 Sometimes (live) - 3:40
 Oh L'amour (live) - 4:32
 Who Needs Love (Like That) (live) - 3:01
 Gimme! Gimme! Gimme! (live) - 4:30

Учасники запису 
 Вінс Кларк - вокал
 Енді Бел - синтезатор, басс

Джерела 
 The Two-Ring Circus  allmusic
 The Two-Ring Circus last.fm

Альбоми Erasure
Листопад 1987